Hands in Motion est un groupe belge à l'univers singulier, mêlant percussions acoustiques et effets électroniques.

Biographie 
Formé en 2018, le trio se compose actuellement de Simon Leleux, Robbe Kieckens et Célestin Massot. 

Darbuka, gongs, kalimbas, riqq, doholla, bendirs, udu, hang et pédales d'effets constituent les bases de l’univers sonore du trio. Du Sénégal à l'Europe de l'Est, du Brésil à l'Inde, du conservatoire classique aux peuples nomades, ils se nourrissent de leurs différents bagages musicaux et en font un véritable laboratoire musical autour des percussions.

L'idée du projet germe lorsque Robbe Kieckens et Simon Leleux profitent d'un voyage à Istanbul pour explorer de manière ludique les aspects mélodiques des percussions dans leurs improvisations. Rejoints plus tard par Falk Schrauwen, ils poursuivent leurs explorations qui aboutiront à la sortie d'un premier album intitulé "Dawn" en 2022 sous le label belge Zephyrus Records, enregistré au Studio Boma et distribué par N.E.W.S. L'originalité de leur musique et la qualité du son attirent rapidement l'intérêt pour le projet, avec des critiques enthousiastes notamment en Belgique, au Japon et en Angleterre. Ainsi qu'une sélection immédiate pour des vitrines professionnelles comme Propulse et Belgian Worldwide Music Night la même année.

Le premier album "Dawn" est « un mélange de textures minimalistes, grooves captivants, transe acoustique… Leur musique est organique, contrastée, profonde et subtile à la fois. »

Le trio explore les possibilités d'entremêler acoustique et électronique. Pour Simon Leleux, « le mélange entre acoustique et électronique nous a toujours attiré. Avec le son acoustique des percussions, on est plongés dans le concret, dans l’instant présent. Dès qu’on a fait passer certains de nos instruments par des pédales d’effets, un nouveau monde s’est ouvert. Tout d’un coup, ça plane, on est hors du temps et de l’espace. Cette dualité nous plaît beaucoup. »

Membres du groupe 

 Simon Leleux - darbuka, doholla, effets
 Robbe Kieckens - bendir, riqq, set up
 Célestin Massot - hang, kalimba, clavier

Discographie 

 2022 : Dawn (Zephyrus Records) - LP / CD / digital

Notes et références 

Percussionniste

Musicien belge